2 miejscowości w Polsce: 
 Sławienko – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Rudnik 
 Sławienko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki